Proba de schi fond de 18 de kilometri a făcut parte din programul de schi fond al Jocurilor Olimpice de iarnă din 1924. Competiția a avut loc sâmbătă, 2 februarie 1924. Au concurat 41 de schiori de fond din 12 țări.

Rezultate 
Competiția a început la ora 9:30, primul sportiv care a luat startul fiind Antonín Gottstein. Ultimul sportiv care a luat startul a fost Ragnar Omtvedt la ora 9:55. Primul sosit a fost Tapani Niku la ora 10:51:56, iar evenimentul s-a încheiat cu ultimul sosit, Ragnar Omtvedt, care a trecut linia de sosire la ora 12:00:33.

Referințe

Schi fond la Jocurile Olimpice de iarnă din 1924